Мануэль Оливарес Лапенья (2 апреля 1909 года — 16 февраля 1976 года) — испанский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
В 1929 году футболист начал карьеру в «Алавесе». В сезоне 1929/30 «Алавес» выиграл Сегунду и поднялся в Примеру. В чемпионате Испании 1930/31 нападающий забил 10 мячей, а «Алавес» занял 8 место из 10 команд .В 1931 году Оливарес перешёл в мадридский «Реал». В составе «Реала» футболист выиграл два чемпионата, национальный кубок и звание лучшего бомбардира чемпионата (16 голов в 14 матчах в сезоне 1932/33). В 1934 году футболист перешёл в «Доностию», за которую он играл в Примере. После гражданской войны 1936—1939 гг. нападающий играл за клубы Примеры «Сарагосу» и «Эркулес». Мануэль Оливарес завершил карьеру игрока в «Малаге».

Сборная Испании 
В 1930 году нападающий сыграл один матч за сборную против Чехословакии.

Тренерская карьера 
В сезоне 1940/1941 Мануэль был играющим тренером «Эркулеса» в Примере. Клуб занял 9 место в чемпионате Испании. В 1941—1943 гг. он был тренером «Малаги» и был уволен в сезоне 1942/43. В 1944 году он стал тренером «Саламанки» и помог клубу выйти в Сегунду, из которой клуб вылетел в сезоне 1945/1946. В 1946—1947 гг. Мануэль Оливарес был главным тренером футбольного клуба «Реал Сарагоса», который стал 13 во втором дивизионе и вылетел в Терсеру.

Достижения 
«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 1931/32 , 1932/33
 Обладатель Кубка Испании: 1934
 Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1933

Ссылки 
 Карьера игрока 
 Карьера тренера 
 Статистика в сборной 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Малага»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»
Тренеры ФК «Эркулес» Аликанте
Тренеры ФК «Саламанка»
Тренеры ФК «Малага»
Тренеры ФК «Реал Бетис»